«Авлаба́ри» (), бывшая «26 Комисари» ( — 26 Комиссаров) — станция Тбилисского метро на Ахметели-Варкетилской линии, между станциями «Тависуплебис моедани» и «300 Арагвели».

История и происхождение названия 
Станция была открыта 6 ноября 1967 года, к 50-летию Октябрьской революции, в составе второго участка «Ленинис моедани — 300 Арагвели». Современное название станции — по историческому кварталу Тбилиси Авлабари, название которого в свою очередь происходит от арабского термина «квартал за стенами города». В советское время квартал именовался в честь 26 бакинских комиссаров.

Архитектура и оформление 
Пилонная станция глубокого заложения. В 2007 году реконструирована.
В 2018-2020гг. станция была повторно реконструирована до первоначального облика 1967 года с возвращением мраморной облицовки на путевых стенах и фонарей на эскалаторах.

Происшествия 
29 января 2009 года в тоннеле у станции произошёл пожар. Причиной пожара стало короткое замыкание, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Примечания

Ссылки 
Metro station «Rusatveli» 

Станции Тбилисского метрополитена
Ахметели-Варкетилская линия метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1967 году